Barbitistini — триба прямокрилих комах родини Коники справжні (Tettigoniidae).

Класифікація 
 Триба: Barbitistini Jacobson, 1905
 Ancistrura Uvarov, 1921
 Andreiniimon Capra, 1937
 Anisophya Karabag, 1960
 Barbitistes Charpentier, 1825
 Dasycercodes Bei-Bienko, 1951
 Euconocercus Bei-Bienko, 1950
 Isoimon Bei-Bienko, 1954
 Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878
 Kurdia Uvarov, 1916
 Leptophyes Fieber, 1853
 Metaplastes Ramme, 1939
 Orthocercodes Bei-Bienko, 1951
 Parapoecilimon Karabag, 1975
 Phonochorion Uvarov, 1916
 Poecilimon Fischer, 1853
 Poecilimonella Uvarov, 1921
 Polysarcus Fieber, 1853

Посилання 
 Sub-family Phaneropterinae (pdf)
 BugGuides Phaneropterinae 

Коники